Il doppio del torneo di tennis Marbella Open 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Karim Alami e Julián Alonso che hanno battuto in finale Alberto Berasategui e Jordi Burillo 4-6, 6-3, 6-0.

Teste di serie

 Andrew Kratzmann /  Libor Pimek (quarti di finale)
 Albert Portas /  Francisco Roig (semifinali)

 Alberto Berasategui /  Jordi Burillo (finale)
 Andrea Gaudenzi /  Nicolás Lapentti (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open de Tenis Comunidad Valenciana 1997
ATP Tour 1997